ITBS steht für:
 Ilio-tibiales Bandsyndrom, ein weitverbreitetes Schmerzsyndrom

IT-BS steht für:
 , ISO-3166-2-Code der italienischen Provinz

ITBS